.d.ts steht für:
 Dateiendung für Deklarationsdateien für TypeScript

DTS steht für:
 DTS, Digital Theater Systems, Mehrkanal-Tonsystem
 Cadillac DTS, PKW-Modell
 Dallas Theological Seminary, US-amerikanische evangelikale Ausbildungsstätte
 Dansk tegnsprog, Dänische Gebärdensprache
 Data Transformation Services, Datentransformationsdienst auf Microsoft SQL Server
 Deutscher Tischtennis-Sport, frühere Bezeichnung von tischtennis (Zeitschrift)
 Devicetree Source, ein Dateiformat, das die Hardwarekomponenten eines Computers beschreibt
 Dictionnaire du théâtre en Suisse (DTS), siehe Theaterlexikon der Schweiz
 Distributed Temperature Sensing, Faseroptische Temperaturmessung
 Drogowa Trasa Średnicowa, polnische Straße im Oberschlesischen Industriegebiet

Abkürzung